Abschichtung steht für:
 eine Erbauseinandersetzung, siehe Abschichtung (Recht)
 eine Aufteilung der Klausuren des ersten juristischen Staatsexamens, siehe Abschichtung im ersten Staatsexamen
 eine Sonderregelung zur Aufteilung der Examensklausuren auf mehrere Semester in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, siehe Abschichtung im Freiversuch